Гид:

 Гид — проводник, экскурсовод, сопровождающий туристов или экскурсантов и объясняющий осматриваемые ими достопримечательности.
 Гид — справочник, путеводитель по достопримечательным местам, выставкам, музеям, иногда — название библиографических указателей.
 Гид — военнослужащий гидов ( - разведчики), особых кавалерийских частей бельгийской армии XIX — начала XX вв. До 1915 г. имели особую форму, после на принадлежность к г. указывали лишь малиновые петлицы.
 Гид — телескоп, смонтированный на той же установке, что и основной телескоп, и предназначенный для его точного наведения (гидирования).
 ГИД - график исполненного движения поездов. Один из основных инструментов для диспетчерского регулирования движения железнодорожного транспорта.

См. также 
 Аудиогид

Примечания